Сулоев, Амар Шарифович — российский профессиональный боец смешанного стиля.
 Сулоев, Михаил Николаевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.